Le nom Cabarrus peut désigner :

Patronyme 

Dominique Cabarrus
François Cabarrus
Thérésa Cabarrus
Thierry de Cabarrus

Toponyme 

le comté de Cabarrus

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme